Новогриго́ровка — название населённых пунктов на Украине.

Днепропетровская область 
 Новогригоровка — село в Васильковском районе.
 Новогригоровка — село в Верхнеднепровском районе.
 Новогригоровка — село в Криворожском районе.
 Новогригоровка — село в Межевском районе.
 Новогригоровка — бывшее село в Солонянском районе, ликвидировано в 1987 году.
 Новогригоровка — село в Юрьевском районе.

Донецкая область 
 Новогригоровка — посёлок городского типа в Дружковском городском совете.
 Новогригоровка — село в Бахмутском районе.
 Новогригоровка — село в Волновахском городском совете Волновахского района.
 Новогригоровка — село в Старогнатовском сельсовете Волновахского района. До 2014 года входило в состав Тельмановского района.
 Новогригоровка — село в Никольском районе.

Запорожская область 
 Новогригоровка — село в Гуляйпольском районе.
 Новогригоровка — село в Новониколаевском районе.

Кировоградская область 
 Новогригоровка — село в Кропивницком районе.
 Новогригоровка — село в Маловисковском районе.

Луганская область 
 Новогригоровка — село в Славяносербском районе.

Николаевская область 
 Новогригоровка — село в Арбузинском районе.
 Новогригоровка — село в Березнеговатском районе.
 Новогригоровка — село в Веселиновском районе.
 Новогригоровка — село в Витовском районе.
 Новогригоровка — село в Вознесенском районе.
 Новогригоровка — село во Врадиевском районе.
 Новогригоровка — село в Казанковском районе.
 Новогригоровка — село в Николаевском районе.
 Новогригоровка — село в Новобугском районе.

Одесская область 
 Новогригоровка — село в Березовском районе.
 Новогригоровка — село в Николаевском районе.
Новогригоровка — до 1968 г. название села Новогеоргиевка в Ананьевском районе.

Херсонская область 
 Новогригоровка — село в Великоалександровском районе.
 Новогригоровка — село в Геническом районе.

См. также 
 Новогригоровка Первая
 Новогригоровка Вторая
 Новогригорьевка
 Григоровка